Galen ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Galen (um 129–216), griechischer Arzt und Naturforscher in Rom, siehe Galenos
 Galen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Galen zu Assen, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Galen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Galen ist der Name folgender Unternehmen:
 Galen (Pharmaunternehmen), ein deutsches Pharmaunternehmen aus Kiel

Galen ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Galen (Montana)
 Galen (New York)
 Galen (Tennessee)

geografischer Objekte:
 Galen Peak, Berg auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis

astronomischer Objekte:
 Galen (Mondkrater), Krater auf dem Mond

Siehe auch: 
 Gahlen